Abd-al-Ghafur forma part del nom de molts personatges:

 Abd-al-Raixid ibn Abd-al-Ghafur, lexicògraf persa
 Barzan Abd al-Ghafur Sulayman Majid, militar iraquià
 Humam Abd al-Khaliq Abd al-Ghafur, polític iraquià
 Saleemah Abdul-Ghafur, activista

Notes